Jura (gebergte); een middelgebergte in Oost-Frankrijk en Zwitserland
 Jura (kanton); het kanton in Zwitserland
 Jura (departement); het departement in Frankrijk
 Jura (wijnstreek): een wijnstreek in Frankrijk
 Jura (periode); een periode in de geologie
 Jura (eiland); een eiland in Schotland
Isle of Jura Single Malt; een whisky van het bovenstaande Schotse eiland
 Jūra; rivier in Litouwen
 Jura (databank); Belgische juridische databank van Wolters Kluwer